IOE est un sigle qui peut désigner :
 moteur IOE (Intake/Inlet Over Exhaust), un type de moteur à combustion interne quatre temps ;
 , un dossier photographique en ligne de tous les monuments classés au Royaume-Uni ;
 , une organisation de défense des intérêts des employeurs et du monde des affaires dans la structure de gouvernance tripartite de l'Organisation internationale du travail.